Anca Margareta Heltne Vâlceanu – pesista rumena
 Octavian Vâlceanu – calciatore rumeno
 Robert Vâlceanu – calciatore rumeno